Hsin Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xinshui He, vattendrag, Shanxi, 
 Xin Jiang (vattendrag i Kina, lat 28,62, long 116,67), Jiangxi, 
 Baitang He (vattendrag i Kina, Jiangsu), 

Robotskapade Kinaförgreningar